Bradypterus accentor é uma espécie de ave da família Sylviidae.

Apenas pode ser encontrada na Malásia.

Referências

  BirdLife International 2004.  warbler%20accentor Bradypterus accentor.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 10 de Julho de 2007.

Bradypterus
Aves descritas em 1888